Rotfuchs steht für:
 Rotfuchs, den in Europa lebenden Fuchs
 Rotfuchs (Film), Fernsehfilm von Manfred Mosblech
 Rotfuchs. Geschichte einer sonderbaren Familie und eines schwierigen Kindes, einen Roman des französischen Schriftstellers Jules Renard
 RotFuchs, deutsche politische Zeitschrift
 Rowohlt Rotfuchs, deutsche Buchreihe
 Rotfuchs, Mitglied der Kinderorganisation des Rebell (Jugendverband)
 Rotfuchs, die Bezeichnung des Gütertriebwagens der Straßenbahn Hohenstein-Ernstthal–Oelsnitz

Siehe auch:
 Rothfuchs